Татеяма или Татэяма может означать:

 Татеяма () — город в японской префектуре Тиба.
 Татеяма () — посёлок в японской префектуре Тояма.
 Татеяма () — горный пик в префектуре Тояма.
 Татеяма () — вулкан горном пике Татеяма.